Bunkeflo är kyrkbyn i Bunkeflo socken i Malmö kommun öster om Bunkeflostrand.

Se även
 Limhamn-Bunkeflo, en av Malmö kommuns stadsdelar.

Orter i Malmö kommun
Limhamn-Bunkeflo